Гледстон има више значења:
 Гледстон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Гледстон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Гледстон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Гледстон (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Гледстон (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Гледстон (Квинсленд), је град у Аустралији у савезној држави Квинсленд
 Гледстон (Манитоба), је варош у канадској покрајини Манитоба

Особе 
 Вилијам Гледстон, британски премијер